Сан Хосе Арамутаро има више значења:

 Сан Хосе Арамутаро (Екуандурео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Хосе Арамутаро (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику